Németország
Kalbe, település Szász-Anhalt tartományban
Kalbe, település Alsó-Szászország tartomány Wümme-Rotenburgi járásában